Heterangaeus är ett släkte av tvåvingar. Heterangaeus ingår i familjen hårögonharkrankar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hårögonharkrankar
Heterangaeus